Tanaidae är en familj av kräftdjur som beskrevs av James Dwight Dana 1849. Enligt Catalogue of Life ingår Tanaidae i överfamiljen Tanaoidea, ordningen tanaider, klassen storkräftor, fylumet leddjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen tanaider, klassen storkräftor, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Tanaidae 42 arter. 

Tanaidae är enda familjen i överfamiljen Tanaoidea. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Tanaider
Tanaidae